Штыб:

 Штыб — производный продукт от добычи каменного угля.

 Штыб, Семен Митрофанович (1896—1923) — чекист.

См. также 
 Штибер